Charles Boutant, historien français ;
 Denis Boutant, dessinateur français ;
 Juliette Boutant, autrice et illustratrice de bande dessinée ;
 Michel Boutant (1956), homme politique français.

Voir aussi 
 Arc-boutant, élément d'architecture.
 Mur-boutant, élément d'architecture.
 Boute-en-train.